Гали́на Мезенцева:
 Мезенцева, Галина Александровна (род. 1979) — российская биатлонистка.
 Мезенцева, Галина Сергеевна (род. 1952) — советская и российская балерина, педагог, народная артистка РСФСР.